

Махамбет — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Махамбет — село, Махамбетський район, Атирауська область